Crane (engl. für Kran oder Kranich) steht für:
 Crane (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Crane, leichtes zweimotoriges Transportflugzeug, siehe Cessna T-50
 (8761) Crane, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Crane Sports, Sportartikelmarke im Vertrieb von Aldi

Crane ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crane (Arizona)
 Crane (Indiana)
 Crane (Kansas)
 Crane (Missouri)
 Crane (Montana)
 Crane (Oregon)
 Crane (Texas)
 Crane (Virginia)
 Crane (Washington)
 Crane Eater, Georgia
 Crane Forest, South Carolina
 Crane Hill, Alabama
 Crane Lake Camp, Massachusetts
 Crane Lake, Minnesota
 Crane Nest, Kentucky
 Crane Square, New Jersey

im NRHP gelisteten Objekte:
 Crane and Company, in Dalton, Massachusetts, ID-Nr. 83004376
 Crane Company Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 01001538
 Crane Company Building (Former), in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 01000423
 Crane Creek Bridge, in Waterloo, Iowa, ID-Nr. 98000769
 Crane Flat Fire Lookout, in Aspen Valley, Kalifornien, ID-Nr. 96000354
 Crane Hill Masonic Lodge, in Crane Hill, Alabama, ID-Nr. 01001294
 Crane Island Historic District, in Minnetrista, Minnesota, ID-Nr. 91001005
 Crane Motor Company Building, in Chandler, Oklahoma, ID-Nr. 95000036
 Crane-Mason House, in Monticello, Mississippi, ID-Nr. 80002264
 Crane-Phillips House, in Cranford, New Jersey, ID-Nr. 97000842

geografische Objekte:
 Crane Cove, Bucht an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Crane-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Unternehmen:
 Crane & Breed Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1850–1924)
 Crane & Whitman Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1910)
 Crane Co., US-amerikanisches Unternehmen des Maschinenbaus
 Crane Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910–1914)
 Crane-Simplex Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1922)

Siehe auch:
 Crane Creek
 Crane Island
 Krane
 Crain
 Cran
 Gerard Crane House